Farrugia ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Farrugia, auch Anġlu Farrugia (* 1955), maltesischer Politiker und Sprecher des Repräsentantenhauses (Speaker of the House)
 Gonzalo Farrugia († 2009), uruguayischer Schlagzeuger
 Jean Paul Farrugia (* 1992), maltesischer Fußballspieler
 Jimmy Farrugia (1922–2006), maltesischer Politiker der Nationalist Party und Sprecher des Repräsentantenhauses (Speaker of the House)
 Leonard Farrugia (* 1956), maltesischer Fußballspieler
 Lino Farrugia Sacco (1949–2021), maltesischer Sportfunktionär und Jurist
 Martin Farrugia (* 1958), maltesischer Badmintonspieler
 Nicky Farrugia (* 1960), maltesischer Freiwasserschwimmer und Triathlet
 Paolo Rosario Farrugia (1836–1907), maltesischer Geistlicher und Weihbischof in Malta